Qidu () – dzielnica () Keelungu,  miasta na prawach powiatu wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej.

Populacja gminy Qidu w 2016 roku liczyła 54 103 mieszkańców – 26 868 kobiet i 27 235 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 21 258, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,55 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Keelung